Stefan Jansson kan syfta på följande personer:

Stefan Jansson (född 1967), svensk militär.
Stefan Jansson (född 1959), svensk forskare.
Stefan Jansson (född 1970), svensk fotbollsspelare